Деревя́нко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Деревянко, Анатолий Пантелеевич (род. 1943) — российский историк, археолог.
 
 Деревянко, Анна Антоновна (1914—1996) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.
 Деревянко, Борис Фёдорович (1938—1997) — советский публицист, политик, писатель.
 
 Деревянко, Евгений (род. 1968) — украинский скульптор.
 Деревянко, Евгения Ивановна (1938—2022) — советский и российский историк, археолог.
 
 Деревянко, Илья Валерьевич (род. 1964) — российский писатель и историк.
 Деревянко, Константин Васильевич (род. 1956) — украинский философ, религиовед, богослов и литературовед.
 Деревянко, Кузьма Николаевич (1904—1954) — советский военачальник.
 Деревянко, Леонид Андреевич (род. 1949) — советский гребец-байдарочник.
 Деревянко, Моисей Исаакович (1850—?) — бывший кантонист, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.
 Деревянко-Гоззи, Оксана (род. 1970) — российская журналистка, экономический обозреватель, предприниматель.
 Деревянко, Павел Юрьевич (род. 1976) — российский актёр.
 Деревянко, Татьяна Тимофеевна (1930—2001) — советский и украинский киновед.